Колонија Гереро има више значења:

 Колонија Гереро, Лос Гвахес (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Гереро, Ел Ринкон (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Гереро (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Гереро (Тепејанко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику